El término «Vera Cruz», que significa 'Verdadera Cruz', hace referencia a varios artículos:

Cristianismo 
 Vera Cruz o Santa Cruz, cruz en la que fue ejecutado Jesús de Nazareth, que se supone fue descubierta hacia el año 326 por la emperatriz Elena, madre de Constantino I el Grande, y luego distribuida en multitud de pequeñas reliquias (lignum crucis);
 Iglesia de la Santa Cruz, .

Organizaciones 
Cofradías

 Cofradía Penitencial de la Santa Vera-Cruz (Palencia)
 Hermandad de la Vera Cruz (Córdoba)
 Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción, su Madre (Salamanca)
 Cofradía Penitencial de la Santa Vera Cruz (Valladolid)
 Cofradía de la Santa Vera Cruz (Zamora)

Hermandades

 Hermandad de la Vera Cruz (Sevilla)

Divisiones administrativas

En Brasil 
 Vera Cruz (São Paulo), ciudad en el estado de São Paulo;
 Vera Cruz (Bahía), ciudad en el estado de Bahía;
 Vera Cruz (Río Grande del Sur), municipio en el estado de Río Grande del Sur;
 Porto Vera Cruz, localidad en el estado de Rio Grande do Sul;

En Portugal 
 Vera Cruz (Aveiro), freguesia en el municipio de Aveiro;
 Vera Cruz (Portel), freguesia en el municipio de Portel;

En Estados Unidos 
 Vera Cruz (Pensilvania), área no incorporada en el estado de Pensilvania;
 Vera Cruz (Indiana), ciudad en el estado de Indiana;

En México 
 Veracruz, ciudad del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

Orografía

En Bolivia 
 Santa Vera Cruz (cordillera), cordillera;
 Santa Vera Cruz (pico), pico con mayor altitud de la cordillera homónima;

Cine 
 Vera Cruz (película) (1954), película estadounidense del género western;